

Théâtre 
 L’Autre est une pièce de théâtre de George Sand ayant pour thème le père adultérin.
 L’Autre est une pièce de théâtre de Florian Zeller qui, depuis sa création à Paris en 2004, est jouée un peu partout dans le monde.

Cinéma 

 L'Autre, film français de Louis Feuillade, sorti en 1917 ;
 L'Autre (Titre de sortie en France : Le Procureur Hallers) (), film allemand de Robert Wiene, sorti en 1930 ;
 L'Autre (), film américain de John Cromwell, sorti en 1939 ;
 L'Autre (), film grec d'Alékos Sakellários, sorti en 1952 ;
 L'Autre (), film américain de Robert Mulligan, sorti en 1972 ;
 L'Autre, film franco-italien de Bernard Giraudeau, sorti en 1991 ;
 L'Autre, film franco-égyptien de Youssef Chahine, sorti en 1999 ;
 L'Autre, film franco-belgo-suisse de Benoît Mariage, sorti en 2003 ;
 L'Autre, film français de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, sorti en 2008 ;
 L'Autre, film français de Charlotte Dauphin, sorti en 2020.

Littérature 
 L’Autre est le titre du cinquième tome du second cycle de la série de bande dessinée Les Mondes d’Aldébaran, publié en 2005.
 L’Autre est une trilogie de Pierre Bottero.
 L’Autre est un roman d’Andrée Chédid, d’où a été tiré le film homonyme de Bernard Giraudeau.
 L’Autre, une nouvelle de Jorge Luis Borges publiée dans Le Livre de sable en 1975.

Personnage 
 L’Autre est un héros de bande dessinée publié par les éditions Lug.

Musique 

 L'Autre… est un album de Mylène Farmer sorti le  ;

Sciences 
 L’autre est une revue scientifique transculturelle.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre